Город призраков (фильм, 1988) — американский фильм ужасов, реж. Ричард Говернор
 Город призраков (фильм, 2002) — американская криминальная драма, реж. Мэтт Диллон.
 Город призраков (фильм, 2008) — американская комедийная драма, реж. Дэвид Кепп.